Вєдєнєєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Вєдєнєєв Борис Євгенович — радянський енергетик і гідротехнік, академік.
 Вєдєнєєв Валентин Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Вєдєнєєв Дмитро Валерійович — український вчений, доктор історичних наук, професор.
 Вєдєнєєв Микола Денисович (1897—1964) — радянський військовик, генерал-лейтенант танкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Вєдєнєєв Сергій Геннадійович — радянський і російський футболіст.
 Вєдєнєєв Юрій Петрович — радянський і російський співак (баритон), актор оперети, оперний соліст.
 Вєдєнєєв Микола Денисович —  радянський воєначальник, генерал-лейтенант танкових військ. Герой Радянського Союзу (1945).

Див. також 
 Вєдєнєєва